У фіналі Серена Вільямс і Вінус Вільямс перемогли Даніелу Гантухову і Ай Суґіяму з рахунком 6–3, 6–3.

Чинні чемпіонки Альона Бондаренко і Катерина Бондаренко зазнали поразки  в першому колі від Хісели Дулко і Роберти Вінчі.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= Чвертьфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К Блек Л Губер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Чакветадзе А Клейбанова
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= М Адамчак О Роговська
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Е Галловіц А Парра Сантонха
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Н Кріз А Вішінк
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Корне К Пен| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Б Шід Б Стюарт
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= В Азаренко В Звонарьова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=9
| RD1-team09= Д Гантухова А Суґіяма
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= І Голланд С Пірс
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= В Душевіна О Савчук
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= В Кінґ С Мірза
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=1
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ю Чжань А Павлюченкова
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А Савай О Весніна| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Ч Цзяжун Т Сунь
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=4
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К Блек Л Губер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Е Галловіц А Парра Сантонха
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Корне К Пен
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= В Азаренко В Звонарьова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=9
| RD2-team05= Д Гантухова А Суґіяма
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= В Душевіна О Савчук
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= А Савай О Весніна
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= К Блек Л Губер
| RD3-score01-1=w/o
| RD3-score01-2= 
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=13
| RD3-team02= В Азаренко В Звонарьова
| RD3-score02-1= 
| RD3-score02-2= 
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=9
| RD3-team03= Д Гантухова А Суґіяма
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= А Савай О Весніна
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= К Блек Л Губер
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=610
| RD4-seed02=9
| RD4-team02= Д Гантухова А Суґіяма
| RD4-score02-1=60
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=7
}}

 Секція 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= Чвертьфінали
| RD1-seed01=3
| RD1-team01= К Пешке Л Реймонд
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= С Еррані К Кнапп
| RD1-score02-1=60
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Е Бай Е Старр
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Арвідссон Н Грандін
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= С Бремон О Говорцова
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Н Деші М Сантанджело
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Дж Дітті К Галліксон
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= С Кирстеа М Мікулеску
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=11
| RD1-team09=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Аманмурадова Ц Піронкова
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Янс А Росольська
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Ц Янь Ц Чжен| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=3
| RD3-team01= К Пешке Л Реймонд
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Н Деші М Сантанджело
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=11
| RD3-team03=

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
2009 у тенісі